

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Andreï Bannikov, (1915-1985), environnementaliste et un zoologiste russe ;
 Viktor Bannikov, (1938-2001), footballeur soviétique.

Homonymie de patronyme